Le mot norme (du latin norma, équerre, règle) a plusieurs significations :
 De façon générale, une norme désigne un état habituellement répandu considéré comme une règle à suivre.
 En sociologie, une norme sociale désigne une façon de faire ou d'agir qui, implicitement, a prévalence dans une société ou un groupe social donné.
 En économie, plus précisément dans le domaine de l'industrie, une norme technique est un texte de référence élaboré par un organisme reconnu officiellement et constitué des parties impliqués dans un type d'activité économique donné (fabricants, distributeurs, consommateurs...).
 En mathématiques, une norme est une application définie sur un espace vectoriel associant à chaque vecteur un nombre qui peut lui-même être interprété comme mesurant la longueur de ce vecteur. On entend par norme (arithmétique) une application particulière associée à une extension de corps.
 Dans le domaine juridique, la hiérarchie des normes est une conception du droit, dite "normativisme", élaborée dans les années 1930 et qui prétend ne se référer à aucune valeur morale.
 Dans la pratique du jeu d'échecs, une norme représente la performance minimale à atteindre dans un tournoi donné.
 voir aussi : Norme (solutionniste)
 Dans les technologies de l'information, les normes de métadonnées décrivent les données employées pour la structuration des ressources informatiques. 
 Dans le domaine de l'environnement, une norme de qualité de l'air est une valeur quantitative prescrite concernant la qualité de l'air.

Voir aussi 
 Le mot « norme » a donné naissance au mot  qui, lui-même, a plusieurs sens.
 Normée, ancienne commune française